

Sigle 
 Wake on LAN

Codici 
 WOL – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua wolof
 WOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wollongong (Australia)